Armida abbandonata steht für:

 Armida abbandonata (Händel), Kantate von Georg Friedrich Händel, HWV 105 (1707)
 Armida abbandonata (Ruggieri), Oper von Giovanni Maria Ruggieri (1707)
 Armida abbandonata (Buini), Oper von Giuseppe Maria Buini (1716)
 Armida abbandonata (Falco), Oper von Michele De Falco (1719)
 Armida abbandonata (Bioni), Oper von Antonio Bioni (1725)
 Armida abbandonata (Sarti), Oper von Giuseppe Sarti (1759)
 Armida abbandonata (Jommelli), Oper von Niccolò Jommelli (1770)
 Armida abbandonata (Bertoni), Oper von Ferdinando Bertoni (1780)
 Armida abbandonata (Cherubini), Oper von Luigi Cherubini (1782)
 Armida abbandonata (Prati), Oper von Alessio Prati (1785)
 Armida abbandonata (Mortellari), Oper von Michele Mortellari (1785)